Ханларов — азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Ханларов, Кямиль Али Аббас оглы (1915—1996) — азербайджанский художник.
 Ханларов, Мовсум-бек (1857—1921) — азербайджанский химик.
 Ханларов, Талаат Агасибек оглы (род. 1927) — азербайджанский архитектор.

Ханларова 
 Ханларова, Зейнаб Яхъя кызы (род. 1936) — азербайджанская певица.